Zemljopis:
 talijanski naziv za grad Trst
 Trst (pokrajina), jedna od četiri pokrajine u talijanskoj regiji Furlanija-Julijska krajina.
 Trieste (četvrt u Rimu)

Brodovi
 Trieste (batiskaf)
 Trieste (teška krstarica)

Osobe
 Leopoldo Trieste, talijanski filmaš